Amagi se puede referir a:

En Japón:
 Amagi (Fukuoka), una ciudad de la Prefectura de Fukuoka.
 Amagi (Kagoshima), una ciudad de la Prefectura de Kagoshima.
 El Monte Amagi, un volcán de la Prefectura de Shizuoka.
 Amagi, el nombre de un antiguo servicio ferroviario japonés.
 La corbeta Amagi, uno de los primeros buques de la Armada Imperial Japonesa.
 El crucero de batalla Amagi, gravemente dañado durante el Gran terremoto de Kantō.
 El portaaviones Amagi de la Clase Unryū.

Otros:
 Ama-gi, un símbolo cuneiforme sumerio.
 Amagi, novela escrita por Sagar Prakash Khatnani.